Courage of Sorts – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Courage of Sorts – cortometraggio del 1913 prodotto dalla American Film Manufacturing Company